Fehige ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Fehige (* 1963), deutscher Philosoph
 Jörg Hermann Fehige (* 1976), deutscher Religionsphilosoph und Theologe